Okręty US Navy o nazwie USS "Helenita":
 Pierwszy USS "Helenita" (SP-210) był jachtem, który wszedł do służby w 1917.
 Drugi USS "Helenita" (YP-2230) był małą jednostką pomocniczą nabytą przez Marynarkę w 1919.

Helenita